Příjmení Weinrich nosí tyto osobnosti:

 Karl Daniel Weinrich, českoněmecký podnikatel a politik
 Karl Weinrich (1843 – ???), českoněmecký podnikatel a politik
 Friedrich Justus Karl Weinrich (1800 – 1860), českoněmecký podnikatel, cukrovarnický odborník

Podobné příjmení 
 Weinlich